Kraiss ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Kraiss (1889–1944), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Robert Kraiss (* 1972), deutscher Zeichner, Bildhauer, Musiker, Schriftsteller, Maler, Ergotherapeut und Hochschullehrer